Ел Бахиљо има више значења:

 Ел Бахиљо (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Бахиљо (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику